Méreau ou Mereau peut faire référence à :

 Méreau, une sorte de « bon-pour », un signe de reconnaissance ou encore, un laissez-passer
 Sophie Mereau (1770-1806), femme de lettres allemande
 Méreau, commune française

Voir aussi